Городская психиатрическая больница №6 расположена на Обводном канале в Санкт-Петербурге. При больнице работает диспансерное отделение, эпилептологический центр и отделение судебно-психиатрической экспертизы. 

Свою историю она отсчитывает с 1964 года. Основное здание больницы расположилось в здании бывшего Александро-Невского духовного училища (постройка 1853 года) по адресу Обводный канал 9И, а амбулаторная служба в расположенном поблизости здании построенного в 1971 году психоневрологического диспансера.

19 апреля 2020 году два пациента сбежали из больницы через окно на третьем этаже.

Примечания 

Психиатрические больницы Санкт-Петербурга